Das Herrendoppel der French Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Bob Bryan und Mike Bryan gegen Jonas Björkman und Max Mirny. Björkman und Mirny gewannen in drei Sätzen und verteidigten somit ihren Titel. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2006